Ранкин () — многозначное имя собственное.

Персоналии 
 Ранкин, Артур (1924—2014) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, работавший главным образом в анимации.
  — шотландская актриса.
 Ранкин, Кевин (род. 1976) — американский актёр.
 Ранкин, Кенни (1940—2009) — американский певец и автор песен, работавший в жанрах поп и джаз.
 Ранкин, Молли (род. 1988) — канадская исполнительница, солистка группы Alvvays.

Топонимы 
 Ранкин — город в США, штат Техас, административный центр округа Аптон.

Другое 
 Ранкин — небольшой ударный кратер в восточной экваториальной области видимой стороны Луны.
 Операция «Ранкин» — запланированная оккупация Соединенными Штатами Америки и Великобританией территорий Германии и захваченных ею стран, в случае её поражения в войне с СССР.

См. также 
 Северный Ранкин